Шукба:
 Шукба (пещера) — пещера на палестинском Западном берегу реки Иордан близ города Шукба
 Шукба (город) — город в провинции Рамалла и эль-Бира (Палестина)